«И́скра» — нелегальная революционная газета, основанная Лениным в 1900 году. Являлась «общерусской политической газетой, подготовившей идейное и организационное сплочение Российской социал-демократической рабочей партии».

Эпиграфом газеты стала фраза «Из искры возгорится пламя», взятая из стихотворения поэта-декабриста А. И. Одоевского.

История 
По задумке Ленина «Искра» должна была сплотить раздробленное революционное движение в России на основе марксизма. Ленин начал организовывать газету после ссылки в Шушенском. С этой целью в 1900 году он встречался со сподвижниками в Уфе, Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Сызрани, Подольске, Риге и Смоленске.

На Псковском совещании в апреле 1900 года, в котором участвовали В. И. Ульянов-Ленин, С. И. Радченко, П. Б. Струве, Ф. И. Щеколдина, М. И. Туган-Барановский, Л. (Ю. О.) Мартов, А. Н. Потресов, А. М. Стопани, был одобрен ленинский «Проект заявления редакции „Искры“». В Пскове был создан центр по нелегальному распространению газеты «Искра» и журнала «Заря» по всей России, которым руководил П. Н. Лепешинский. В июле 1900 года к участию в газете подключилась швейцарская группа «Освобождение труда».

Редакция «Искры» работала в Мюнхене. Её членами были П. Б. Аксельрод, В. И. Засулич, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, , Г. В. Плеханов и А. Н. Потресов. Первый номер газеты вышел в Лейпциге  . Первая попытка переправить «Искру» в Россию оказалась неудачной: 3000 экземпляров первого номера газеты были обнаружены на границе. Со второго номера "Искра" печаталась в Мюнхене в типографии М.Эрнста на ул. Зенефельдерштрассе, 4.

До 1902 года газета издавалась ежемесячно, а с 1902 — каждые две недели. Тираж составлял около 8 тысяч. В апреле 1902 года, после того как германское правительство запретило издавать газету на своей территории, редакция переехала из Мюнхена в Лондон, а в 1903 году в Женеву.

Выход Ленина из редакции "Искры" и прекращение выпуска газеты 
1 ноября 1903 года Ленин вышел из редакции «Искры», газета перешла в руки Плеханова и его соратников — он единолично кооптировал в состав редакции В. И. Засулич, Ю. О. Мартова, А. Н. Потресова и П. Б. Аксельрода. Таким образом, с 53 номера «Искра» стала меньшевистской (выходила с 25 ноября 1903 по 8 октября 1905 года (№ 53—112)).

Издание газеты прекратилось в октябре 1905 года на 112-м номере.

В сентябре — декабре 1917 года под тем же названием выходил орган меньшевиков-интернационалистов; закрыт большевиками.

Память 

В городе Умань (Черкасская область, Украина) был установлен памятник газете "Искра". Именно в Умани была в свое время организована одна из трех подпольных типографий (Кишинёв, Баку), где номера газеты перепечатывались для последующего распространения на всей  территории Российской империи.

На памятнике имеется надпись на украинском языке: "Тут у 1903 р. пiдпiльно передруковувалась ленiнська газета "Iскра" - "Здесь в 1903 г. подпольно перепечатывалась ленинская газета "Искра".
Памятник "Искре" был демонтирован 01.12.2022 г. На следующий день в Умани также демонтировали и памятник декабристам. Их ответ Пушкину (стихотворение поэта-декабриста А.И.Одоевского), как известно, стал эпиграфом для ленинской газеты: "Из искры возгорится пламя!"

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/f/fd/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%96_%D0%86%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0.JPG

 Имя газеты носят улица «Искры» в Москве, Сочи, Кирове, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Оренбурге.
 Имя газеты носит Искровский проспект в Санкт-Петербурге.
 Имя газеты носит Искринская улица в Харькове.
 Имя газеты носят улицы Газеты Искра в Кизеле, Киеве и Кунгере.
 Ныне такое же название носят предгорненская, ковровская, интинская, лысьвенская, кунгурская, орловская и запорожская газеты.
 В СССР были выпущены почтовые марки, посвящённые газете.

В кино 
 «В начале века» (1961)
 «Первый курьер» (1968) - советско-болгарский фильм о нелегальной транспортировке первых выпусков «Искры» в Россию.
 «Взрыв замедленного действия» (1970) - фильм киностудии "Молдова фильм", посвященный деятельности подпольной типографии в Кишиневе, выпускавшей газету "Искра".
 «Красный дипломат. Страницы жизни Леонида Красина» (1971)
 «Побег из тюрьмы (фильм, 1977)» (1977)
 «Раскол (телесериал, 1993)» (1993)

См. также 

Скынтея
Что делать? (Ленин)
Шаг вперёд, два шага назад

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 История КПСС. Т. 1. М., 1964
 Крупская Н. К., Воспоминания о Ленине. М., 1957
 Ленинская «Искра». К семидесятилетию со дня выхода первого номера. М., 1970 (библ. с. 241—43).
 Степанов В. Н., Ленин и Русская организация «Искры» 1900—1903. М., 1968

Ссылки 

 
 Дом-музей В. И. Ленина (Домик «Искры»)
 «Ленину В. И., мемориальная доска» в энциклопедии Санкт-Петербурга
 Первый курьер (1967) фильм об одном из первых курьеров «Искры»
 (МРО «МОЛОТ» I Марксизм-ленинизм) Газета «Искра» № 1-112 - 1900-1905 гг (pdf)

 
Газеты Российской империи
Социалистическая пресса
Коммунистические газеты
Печатные издания, возникшие в 1900 году
Печатные издания, закрытые в 1905 году
Печатные издания, возникшие в 1917 году
Печатные издания, закрытые в 1917 году
История Пскова
Владимир Ленин